Livezeanu:
 Irina Livezeanu
 Octav Livezeanu
 Radu-Matei Livezeanu

Nume de familie românești